Juorkunajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Juorkunajärvi (sjö i Norra Österbotten), 

Robotskapade Finlandförgreningar